Esta é uma lista de pinturas de Eliseu Visconti.

Eliseo d'Angelo Visconti (1866–1944) foi um pintor, desenhista e professor ítalo-brasileiro representante da pintura impressionista no Brasil. Vindo da Itália, imigrou para o Brasil na década de 1870.

Estudou no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro em 1883, com Victor Meirelles e Estêvão Silva. No ano seguinte, ingressou na Academia Imperial de Belas Artes. Estudou também em Paris na École Nationale et Spéciale des Beaux-Arts aonde cursa arte decorativa na École Guérin. Um de seus principais trabalhos foi a decoração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 

O acervo de obras do artista, autenticadas e catalogadas com mais de 1.200 obras, faz parte das principais coleções dos museus do Brasil.

aquarela

caderno

cerâmica

coleção de arte

desenho

estampa

pintura 

∑ 1218 items.

Ligações externas

 

Listas de pintura do Brasil